Челаковице (устар. Челаковицы,  , бывш.  или Tschelakowitz) — город, расположенный в Среднечешском крае Чехии на реке Лаба.

История 
Места нынешнего расположения города были заселены ещё в каменном веке. В IX веке здесь находилось поселение древних славян. Первое упоминание о городе датируется 1290 годом. Примерно в то же время были построены городская крепость и церковь. В здании крепости, реконструированной в 1973—1982 годах в стиле готического Возрождения, размещается музей города.

В 1910 году здесь был построен инженерный завод, известный как TOS (Továrna Obráběcích Strojů), который по сей день остаётся крупнейшим предприятием города.

Население 

Город пользуется популярностью у переселенцев из Украины.

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт города
 Городской музей

Города Среднечешского края
Прага-восток
Города на Эльбе